SM, Sm eller .sm kan syfta på:

 SM eller S&M – sado-masochism – ett förhållande mellan två eller flera personer, där såväl sadism som masochism finns representerade
 SM – Svenska Morgonbladet – grundades 1890 i Stockholm som Sveriges första kristna dagstidning
 SM – Svenska mästerskap – årliga sport- eller andra tävlingsevenemang, individuellt och i lag, där segrarna koras till svenska mästare
 SM (Suomen mestaruus) – finska mästerskap – årliga sport- eller andra tävlingsevenemang, individuellt och i lag, där segrarna koras till finska mästare
 SM – beteckning på fiskebåt från Stockholm, se fiskebåt
 SM – selektiv mutism – en psykisk störning som uppkommer tidigt i barndomen
 SM – service mark – används i en del länder istället för beteckningen trademark
 Sm – samarium – ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna
 .sm – toppdomän för San Marino
 SM Entertainment – ett sydkoreanskt skivbolag